Federation Cup 1971 var den niende udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen havde deltagelse af 12 nationer, og alle kampene blev spillet på græsbaner i Royal King's Park Tennis Club i Perth, Australien i perioden 26. - 29. december 1970.

Turneringen blev vundet af værtslandet Australien, som i finalen besejrede Storbritannien med 3-0, og som dermed vandt Fed Cup-titlen for femte gang i alt og andet år i træk. Australien blev dermed det første hold, der vandt titlen fem gange. Vinderholdet bestod af Lesley Hunt, Evonne Goolagong og Margaret Court, mens Storbritannien blev repræsenteret af Virginia Wade, Ann Jones og Winnie Shaw.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Hovedrunde

Trøstrunde 

De fem hold, der blev slået ud i første runde, spillede videre i trøstrunden.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1971  

Fed Cup
Tennis i 1970
Tennis i Australien
Sport i Perth